Stormram
 Bonk (veen), een samenhangend stuk drijvend veen
 Bonkaarde, de bovenste laag van een hoogveenafzetting
 De Bonk, een Nederlands bungalowpark bij de Vijfhuizen
 een personage in de computerspellen:
 Bonk's Adventure
 Bonk's Return

Zie ook 
 Bonken, een kaartspel voor vier personen